Лотар-Гюнтер Буххайм (, ; 6 февраля 1918 — 22 февраля 2007) — немецкий писатель, художник и коллекционер, создатель Музея фантазии на берегу озера Штарнберг под Мюнхеном. Наибольшую известность получил после выхода романа «Das Boot» () (1973), который стал мировым бестселлером и основой фильма «Подводная лодка».

Ранний период жизни 
Буххайм родился в Веймаре (Тюрингия, Германия), был сыном художницы Шарлотты Буххайм. Она не была замужем и жила с родителями. До 1924 года жили в Веймаре, после в Рохлице до 1932 года, затем в Хемнице. Уже тогда Буххайм-младший подрабатывал в газетах и участвовал в художественной выставке в 1933 году, когда ему было всего 15.

Любя путешествовать, вместе с братом по Дунаю добрался до Чёрного моря на каноэ. После того как получил аттестат зрелости в 1937 году, некоторое время жил в Италии, где написал свою первую книгу Tage und Nächte steigen aus dem Strom. Eine Donaufahrt. («Дни и ночи встают из реки. Путешествие по Дунаю»), которая была издана в 1941 году. Буххайм изучал искусство в Дрездене и Мюнхене в 1939 году, был мобилизован в армию в 1940 году.

Вторая мировая война 
Во время войны Буххайм служил зондерфюрером (Б) в роте пропаганды Кригсмарине, писал сводки о подводных минах, эсминцах и подводных лодках. Делал скетчи и фотографии.

Примечания

Ссылки 
 Buchheimmuseum.de 

Писатели Германии
Участники Второй мировой войны (Германия)
Писатели-маринисты
Почётные граждане Хемница